Bologne est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 

 Bologne, (en italien Bologna et anciennement en latin Bononia), ville italienne dans la plaine du Pô ; 
 Province de Bologne, province italienne, dans la région d'Émilie-Romagne ; 
 Bologne (Haute-Marne), commune française ; 
 Bologne, anciennement en latin Bononia, ville de Mésie, actuellement en Bulgarie, sur les bords du Danube.

Patronyme 

 Antoine de Bologne (années 1500-1615), évêque de Digne ;
 Catherine de Bologne (1413-1463) ; 
 Jean Bologne (1529-1608), sculpteur maniériste ;
 Jean Claude Bologne (né en 1956), historien et romancier belge ; 
 Joseph Bologne (1871-1959) ; 
 Georges de Bologne (1711-1774) ;
 Joseph Bologne chevalier de Saint-George (1745-1799), compositeur, violoniste, chef d'orchestre, escrimeur français, et capitaine ;
 Louis de Bologne (-1628), évêque de Digne ; 
 Maurice Bologne (1900-1984), politicien belge ; 
 Pétrone de Bologne (mort v. 451) ;
 Pierre de Bologne (1706-1792), poète ; 
 Raphaël de Bologne (v. 1590- 1657), évêque de Digne ;
 Vital de Bologne (IIIe-IVe s.).

Sports 
 La Virtus Bologne (Virtus Pallacanestro Bologna), l'une des deux équipes professionnelles de basket-ball de Bologne ; 
 La Fortitudo Bologne (Fortitudo Pallacanestro Bologna), un club italien de basket-ball ; 
 Le Bologne FC 1909 (Bologna Football Club 1909), un club italien de football basé à Bologne ; 
 Les Doves de Bologne (Bologna Doves), un club italien de football américain basé à Bologne ; 
 Les Warriors de Bologne (Bologna Warriors), un club italien de football américain basé à Bologne ; 
 Le Zinella Volley Bologne, un club de volley-ball de Bologne.

Enseignement, Arts 
 Le processus de Bologne, un engagement pour construire un espace européen de l'enseignement supérieur ; 
 L'Université de Bologne, la plus ancienne université occidentale ; 
 L'école de peinture de Bologne, une académie artistique italienne de la fin du  et du  ; 
 L'école historique de Bologne, un courant historique italien du  ; 
 Bologne, une bande dessinée de Pascal Blanchet.

Événements
 Le Concordat de Bologne, signé le , qui met fin à la Pragmatique Sanction de Bourges et tempéra le gallicanisme ; 
 Prise de Bologne, , par les Polonais ;
 L'attentat de la gare de Bologne, ou massacre de Bologne (strage di Bologna), qui fait 85 morts et blesse plus de 200 personnes dans la gare de Bologne le .

Autres
 Rhum Bologne, un rhum agricole produit à Baillif en Guadeloupe ; 
 Saucisson de Bologne ou baloney, un type de charcuterie; 
 Sandwich de Bologne, un sandwich fait à partir de saucisse de Bologne.
Patronyme belge
Patronyme italien